Mballa ist der Familienname folgender Personen:

 Sylvie Mballa Éloundou (* 1977), französisch-kamerunische Sprinterin
 Vanessa Mballa (* 1992), kamerunische Judoka